Rivierre ist der Name von:

 Gaston Rivierre (1862–1942), französischer Radrennfahrer
 Établissements Automotrice Rivierre, ehemaliger französischer Fahrzeughersteller

Siehe auch:
 Rivière